Jesus College ist der Name folgender Colleges:

 Jesus College (Cambridge)
 Jesus College (Oxford)